Miejscowości w USA:
 Pineville – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Pineville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Bell
 Pineville – miasto w stanie Luizjana, w parafii Rapides
 Pineville – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie McDonald
 Pineville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Mecklenburg
 Pineville – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Wyoming